Le nom Surry désigne notamment :

Surry Hills, un quartier du centre-ville de Sydney (Australie).

Surry, une localité du comté de Hancock dans le Maine.
 Surry, une municipalité du New Hampshire.
 Surry, une localité du comté du même nom, en Virginie.
 , deux comtés.

Homonymie de toponyme